Башкіров Олексій Юрійович — голова Державної сервісної служби містобудування України впродовж червня — жовтня 2020 року.

Життєпис 

З дитинства займався футболом, також у юнацьких збірних України. Брав участь у міжнародних змаганнях. У зв'язку з великою кількістю спортивних травм завершив професійну спортивну кар'єру.

З 2010 року працював у комерційних фірмах, а з травня 2015 перебуває на державній службі в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області. Обіймав посади головного державного інспектора, начальника інспекційного відділу, головного інспектора будівельного нагляду.

Освіта 
Після 9 класу вступив до Броварського вищого училища фізичної культури, де у 2006 році отримав атестат про повну загальну середню освіту.

З 2006 по 2008 роки продовжив своє навчання в цьому закладі та отримав диплом і кваліфікацію тренера — викладача.

У 2008 вступив на заочну форму до Київського національного університету будівництва і архітектури, у якому в 2014 році отримав диплом спеціаліста та здобув кваліфікацію інженера-будівельника.

Разом з цим з 2011 по 2017 роки навчався в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана та отримав спеціальність магістра з обліку і аудиту.

Також у 2015 році вступив до відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури», який закінчив у 2016 році та здобув кваліфікацію інженера з землеустрою та кадастру.

Кар'єра 

З 2010 року працював у комерційних фірмах, а з травня 2015 перебуває на державній службі в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області. Обіймав посади головного державного інспектора, начальника інспекційного відділу, головного інспектора будівельного нагляду.

З березня 2016 по червень 2020 обіймав посаду начальника відділу по роботі з дозвільними документами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області.

10 червня 2020 розпорядженням Кабінету Міністрів України призначений на посаду Голови Державної сервісної служби містобудування України, а 22 жовтня того ж року — звільнений.

Згадування у ЗМІ 
Один із фігурантів розслідування про корупцію в будівельній галузі.

Сім'я 
Дружина — Башкірова Яна Олександрівна.

Нагороди

Примітки 

Державні службовці України